Компа́ния ( первоначально «сотрапезники») может означать:

 Компания () — название формирования, в России ей соответствует рота (пример, Лейб-компания).
 Компания — группа людей, с совместной целью, проводящих вместе время.
 Компания — торговое или промышленное предприятие, торгово-промышленное объединение предпринимателей, форма организации предприятия, при которой его правосубъектность отличается от правосубъектности принимающих в нём участие лиц. Компании имеют статус юридического лица.
 Компания — российский журнал (с 1990-х гг.).
 Компания — ткацкая фабрика в Иванове в начале XX века.

См. также 
 
 
 Кают-компания
 Дино Компаньи
 Фирма

Примечания